Il tabellone singolare del Durban Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Jeremy Bates (tds n. 2). In finale ha sconfitto Grant Stafford con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Gary Muller (secondo turno)
  Jeremy Bates (campione)
  Robbie Weiss (semifinali)
  Mark Kaplan (secondo turno)

  Alexander Mronz (primo turno)
  Neil Borwick (primo turno)
  Martin Sinner (quarti di finale)
  Neil Broad (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Durban Challenger 1990